U-84 – niemiecki okręt podwodny typu U-81 z okresu I wojny światowej
 U-84 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-53; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-84
 U-84 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-84 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-84 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UC III z okresu I wojny światowej
 U-121 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej U-121; docelowo miał służyć pod banderą Austro-Węgier jako SM U-84

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich